Prospect Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Prospect Township (Kansas)
 Prospect Township (North Dakota)
 Prospect Township (Ohio)
 Prospect Township (South Dakota)